Гавар — місто у Вірменії, столиця марзу (області) Гегаркунік.
 Аль-Гавар — одне з найбільших нафтових родовищ. Розташоване у Саудівській Аравії.
 Гавар — адміністративна одиниця Великої Вірменії.